Galluswarte ist

 ein Wartturm und Tor der Frankfurter Landwehr aus dem 15. Jahrhundert, siehe Galluswarte (Wartturm).

Nach diesem benannt sind außerdem

 der dortige Stadtplatz im Gallusviertel, siehe Galluswarte (Platz), und
 der dortige S-Bahnhof Galluswarte.